Il termine slavo è usato per definire:

 lingue slave – un gruppo di lingue indoeuropee
 come aggettivo o sostantivo ad un esponente della popolazione degli Slavi
 come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, cosa riferibile all'Europa dell'Est, ovvero alla sua componente slava